Claes ist ein vor allem in Skandinavien verbreiteter männlicher Vorname, siehe Claes (Vorname)

Claes ist der Familienname folgender Personen:
 Anouk Claes, Schweizer Autorin
 Astrid Gehlhoff-Claes (Pseudonym: Astrid Claes; 1928–2011), deutsche Schriftstellerin
 Charles Claes (1855–1924), belgischer Notar und Politiker
 Constant Claes (1826–1905), belgischer Porträt-, Genre- und Kirchenmaler
 Ernest Claes (1885–1968), flämischer Schriftsteller
 Ernst Bernhard Claes (1839–1909), Begründer der Nähmaschinenfabrik Claes & Flentje in Mühlhausen, Thüringen

 Hanne Claes (* 1991), belgische Leichtathletin
 Heinrich Claes (1885–1963), Bürgermeister von Leverkusen
 Jean-Baptiste Claes (* 1937), belgischer Radrennfahrer
 Johnny Claes (1916–1956 in Brüssel), belgischer Automobilrennfahrer
 Kelly Claes (* 1995), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Willy Claes (* 1938), belgischer Politiker der Flämischen Sozialistischen Partei; 1994/95 NATO-Generalsekretär
 Willy Claes (Gewichtheber) (* 1937), belgischer Gewichtheber
 Wouter Claes (* 1975), belgischer Badmintonspieler

Claès
 ist der Name von Clayes auf Gallo

Claes steht für
 Claes & Flentje, 1869 in Mühlheim in Thüringen gegründetes Unternehmen für Nähmaschinen, Feinmechanik und Fahrrad-Bau

Claes bezeichnet
 Claes Uggla (Schiff), 1900 gebautes Torpedoboot

Siehe auch:
 Clas
 Claas (Begriffsklärung)
 Class
 Klaas
 Klas